24-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2017 год состоялась 21 января 2018 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Номинанты были объявлены 13 декабря 2017 года. 4 декабря 2017 года было объявлено, что у церемонии появится свой ведущий — первый за всю 24-летнюю историю премии, им стала актриса Кристен Белл.

Почётный приз за жизненные достижения был вручён актёру Моргану Фримену.

Номинанты

Кинематограф

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучший актёрский состав в игровом кино 
{| class="wikitable" width="72%" align="centre"
|-
! Лауреаты и номинанты
|-
|style="background:#CFB53B;"|• '«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
|-
|• «Любовь — болезнь»
|-
|• «Прочь»
|-
|• «Леди Бёрд»
|-
|• «Ферма „Мадбаунд“»
|}

 Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино 

 Лучший актёрский состав в комедийном сериале 

 Премия Гильдии киноактёров США за вклад в кинематограф 

 См. также 
 «Оскар» 2018 — (главная ежегодная национальная кинопремия США) «Золотой глобус» 2018 — (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы) BAFTA 2018 — (премия Британской академии кино и телевизионных искусств) «Сезар» 2018 — (премия французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Спутник» 2018 — (премия Международной пресс-академии)
 Золотая малина 2018 — (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)''

Примечания

Ссылки 
 

Церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США
2018 год в Калифорнии
События 21 января
Январь 2018 года
Гильдия киноактёров США
Гильдия киноактёров США